SLM kan syfta på

 SLM – en schweizisk firma inom tung verkstadsindustri, se Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik
 SLM Stockholm – en läderklubb, en klubb för homo- och bisexuella män inom läderkulturen